Entzerrung steht für:

Entzerrung (Tontechnik)
Entzerrung (oder Rektifizierung) in der Photogrammetrie zur Auswertung von Einzelbildern
Entzerrung (Fotografie), die Korrektur von Bildern